Лос Трес Гарсија има више значења:

 Лос Трес Гарсија (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Трес Гарсија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Трес Гарсија (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Трес Гарсија, Колина дел Лаго (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Трес Гарсија (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Трес Гарсија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Трес Гарсија (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику